Келеш () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Келеш, Владимир Михайлович (род. 1988) — российский боксёр-профессионал молдавского происхождения.
 Келеш, Фатих (род. 1989) — турецкий боксёр.
 Келеш, Эргин (род. 1987) — турецкий футболист, играющий на позиции нападающего.